Ханс Карл Артман, часто Х. К. Артман, а также Иб Хансен (; , Вена, Австрия — , там же) — австрийский поэт, прозаик, драматург, переводчик, крупнейшая фигура немецкоязычной экспериментальной литературы.

Биография 
Сын башмачника. Участвовал во Второй мировой войне, был тяжело ранен. Дебютировал в 1947 году, печатался в газетах, писал для радио. В 1951 году основал Венскую школу авангардной поэзии. С 1954 года много путешествовал, был в Голландии, Бельгии, Франции, Испании, в 1961—1965 годах жил в Швеции, затем в Берлине и Зальцбурге. В 1973 году учредил Анти-ПЕН клуб и Грацское авторское сообщество — крупнейшую ассоциацию австрийских писателей наряду с австрийским ПЕН-клубом, стал его первым президентом.

Творчество 
Писал в основном на венском диалекте, а также на немецком языке, соединяя образы фольклора и детской поэзии с поэтикой футуризма и сюрреализма, подчеркнутым смысловым абсурдизмом и безудержным словесным экспериментаторством. Переводил с нескольких языков, в том числе сочинения Вийона, С. Тернера, Кальдерона, Кеведо, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Мольера, Гольдони, Бомарше, Мариво, Лабиша, Фейдо, Жарри, Хольберга, Стриндберга, Эдварда Лира, Лавкрафта и других. Выступал как киносценарист и либреттист (сотрудничал с ХК Грубером и др.). Автор книг для детей, перевёл один из томов «Приключений Астерикса».

Избранные произведения 

 : Der Knabe mit dem Brokat, либретто камерной оперы
 : med ana schwoazzn dintn. gedichta r aus bradnsee
 : hosn rosn baa (в соавторстве с Герхадом Рюмом и Фридрихом Ахляйтнером)
 : Von denen Husaren und anderen Seil-Tänzern
 : das suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heißen brotwecken
 : verbarium
 : Grünverschlossene Botschaft
 : Frankenstein in Sussex, Fleiß und Industrie
 : Baladn (по Франсуа Вийону)
 : Mein Erbteil von Vater und Mutter
 1969: Die Anfangsbuchstaben der Flagge
 1969: ein lilienweißer brief aus lincolnshire. gedichte aus 21 jahren
 : The Best of H.C. Artmann
 1970: Grammatik der Rosen. Gesammelte Prosa
 : How much, Schatzi?
 : Der aeronautische Sindtbart oder Seltsame Luftreise von Niedercalifornien nach Crain
 : Das im Walde verlorene Totem
 : Unter der Bedeckung eines Hutes
 : Aus meiner Botanisiertrommel
 : Nachrichten aus Nord und Süd
 : Die Sonne war ein grünes Ei
 : Nachtwindsucher — Einundsechzig österreichische Haiku
 : Der Schlüssel zum Paradies: Religiöse Dichtung der Kelten
 1993: Das poetische Werk
 : Ich bin Abenteurer und nicht Dichter: Aus Gesprächen mit Kurt Hofmann
 : Sämtliche Gedichte
 : Derr Herr Norrrdwind, опера для детей, музыка ХК Грубера

Признание 
Лауреат Большой государственной премии Австрии (1974), Литературной премии Вены (1977), Зальцбурга (1991) и земли Штирия (1999), премий Грильпарцера (1992) и Георга Бюхнера (1997), почетный доктор Зальцбургского университета (1991).

С 2004 года в Вене присуждается .

Артман на русском языке 
Стихотворения / Пер. с нем. Е. Мнацакановой // Netzkowa (Mnatsakanjan) E. Aus der österreichischen Lyrik: Ausgewählte Übersetzungen = Из австрийской лирики: Избранные переводы. Wien, 1994. C. 55—81.

Литература 
 Rabisch P. H. C. Artmann: ein Versuch über die literarische Alogik. — Wien: Schendl, 1978.
 Donnenberg J. Pose, Possen und Poesie: zum Werk Hans Carl Artmanns. — Stuttgart: Akademischer Verlag Heinz, 1981.
 Fuchs G., Wischenbart R. H. C. Artmann. — Graz: Literaturverlag Droschl, 1992.
 Lajarrige J. Hans Carl Artmann, tradition littéraire et exercices de style: la mémoire ouverte ou la mort déjouée. — Stuttgart: H.-D. Heinz, 1992.
 Röbl H. Die Fahrt zur Insel Nantucket: einige ausgewählte theaterstücke als Beispiel für H.C. Artmanns poetische Verfahren. — Stuttgart: H-D Heinz, 1998.
 Kaar S. u. a. Donauweibchen, Dracula und Pocahontas: H.C. Artmanns Mythenspiele. — Wien: Praesens, 2003.

Ссылки 
 http://www.literaturhaus.at/headlines/2000/12/052/artwerk.html
 

Многоязычные писатели
Авангардизм
Немецкие писатели XX века
Почётные доктора Зальцбургского университета
Похороненные в Зиммерингском крематории